Кюи — фамилия.
 Кюи, Александр Антонович (1824—1909) — архитектор, академик Императорской Академии художеств.
 Кюи, Цезарь Антонович (1835—1918) — русский композитор и музыкальный критик, профессор фортификации, инженер-генерал.